Die sind die Nummer-eins-Hits der Hot Digital Songs aus dem Jahr 2008.

Quellen 

Musik 2008
Nummer Eins Hits Hot Digital Songs 2008